Zahorka ist der Familienname von

 Dominik Zahorka (* 1988), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Zahorka (* 1952), deutscher Politiker, Rechtsanwalt und Politikberater